Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1960/61 war die 9. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig. Es war die 5. Saison, in der die Liga mit zwei Spielstaffeln Ost und West spielte. Zwischen den beiden Staffelsiegern wurde der Rheinlandmeister ermittelt.

Abschlusstabellen 
Rheinlandmeister wurde der Sieger der Staffel West, der SV Ehrang, nach einem Sieg über Ost-Meister VfB Wissen in einem Wiederholungsspiel, das nach Verlängerung 3:2 endete. Die Wiederholung war erforderlich geworden, weil das erste Meisterschaftsspiel – ebenfalls nach Verlängerung – mit 3:3 keine Entscheidung gebracht hatte. Die anschließende Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest beendete Ehrang mit dem letzten Platz und verblieb in der Amateurliga.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der TuS Diez, die SpVgg Neuwied, der SV Trier-West und Rheinland Mayen antreten.

Für die nachfolgende Saison 1961/62 kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurligen:
 in die Staffel Ost: SV Niederbieber, Altenkirchener SG
 in die Staffel West: SV Leiwen, FV Rheingold Rübenach
Der SC 07 Bad Neuenahr und der SC Sinzig wechselten zur nächsten Saison in die West-Staffel.

Der SC Oberlahnstein und der FC Urbar wechselten zur nächsten Saison in die Ost-Staffel.

Staffel Ost

Staffel West

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1960/61 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland Ost 1960/61 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 6. März 2022
 1. Amateurliga Rheinland West 1960/61 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 6. März 2022

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1960/61
1960